Лол-Бе има више значења:

 Лол-Бе (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лол-Бе (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику